Чигирево — деревня в Калязинском районе Тверской области, входит в состав Алфёровского сельского поселения.

География 
Деревня находится в 2 км на северо-восток от райцентра города Калязина, в 2 км от деревни расположен остановочный пункт Чигирёво на ж/д линии Калязин — Углич.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Степановской волости Калязинского уезда Тверской губернии. В 1888 году в деревни было 35 дворов, два кирпичных завода, маслобойня, мелочная лавка; местный промысел: кирпичный; отхожий — служба по торговым заведениям в Москве.

С 1929 года деревня являлась центром Чигиревского сельсовета Калязинского района Кимрского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Алфёровского сельского поселения.

Население

Экономика 
В деревне расположен кролиководческий комплекс "Агрохолдинг «Семиречье».

Примечания 

Населённые пункты Калязинского района